Falkenburg, vroegere Duitse naam van de Poolse stad Złocieniec
Falkenburg (Palts), Kasteelruïne in de Palts
Engelbert II van Falkenburg (1220-1274), aartsbisschop van Keulen
Erik Falkenburg (1988), Nederlands profvoetballer
Maria Luise Albertine van Leiningen-Dagsburg-Falkenburg (1729-1818), Duits adellijk persoon
Robert Falkenburg (1926–2022), Amerikaans-Braziliaans tennisser
Violet Falkenburg (1948), Nederlands journaliste, columniste, radio- en tv-presentatrice